Simard peut faire référence à :

Patronyme 
 
 ;
 Alcide Simard (1907-1984), agent d'assurance et homme politique fédéral du Québec ;
 André Simard (1953-), homme politique québécois ;
 Arlette de Simard de Pitray (1904-1989), biographe, romancière, fondatrice de musée ;
 Caroline Simard (1974-), entrepreneuse, consultante et femme politique québécoise ;
 Catherine Simard, actrice québécoise ;
 Christian Simard (1954-), conseiller politique, coordinateur de projet et homme politique du Québec ;
 Claude A. Simard (1943-), artiste-peintre québécois ;
 Claude-François Simard, alias KC L.M.N.O.P., (1970-), rappeur québécois ;
 Cyril Simard (1938-), architecte québécois ;
 Danielle Simard (1952-), écrivaine québécoise de livres pour enfants ;
 Éric Simard (1962-), écrivain français ;
 Francis Simard (1947-), militant du Front de libération du Québec ;
 Françoise Simard (1851-1937), en religion Mère Marie du Bon-Conseil, fondatrice des Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil de Chicoutimi ;
 Geneviève Simard (1980-), skieuse alpine canadienne ;
 Georges-Honoré Simard (1817-1873), industriel et homme politique fédéral et provincial du Québec ;
 Henry Simard (1836-1895), marchand et homme politique fédéral du Québec ;
 Jean Simard (1916-2005), écrivain québécois ;
 Jean-François Simard (1966-), professeur d'université et homme politique québécois ;
 Jean-Jacques Simard (1945-), professeur et sociologue québécois ;
 Jean-Maurice Simard (1931-), homme politique canadien ;
 Louis-Joseph-Alfred Simard (1837-1905), médecin et professeur canadien ;
 Louise Simard (1950-), écrivaine québécoise ;
 Louise Simard (1947-), avocate et femme politique canadienne ;
 Marc Simard (1952-), historien québécois ;
 Marcel Simard (1945-2010), cinéaste québécois ;
 Marie-Josée Simard, percussionniste soliste canadienne ;
 Mars Simard, fondateur de l'ancienne ville de La Baie, au Québec ;
 Marthe Simard (1901-1993), femme politique franco-canadienne ;
 Matthieu Simard (1974-), écrivain québécois ;
 Monique Simard (1950-), productrice, actrice, scénariste et femme politique québécoise ;
 Nathalie Simard (1969-), chanteuse québécoise ;
 Noël Simard (né en 1947), évêque canadien ;
 Olga de Simard de Pitray (1835-1920), femme de lettres française ;
 Paul de Simard de Pitray (1862-1942), homme de lettres et officier français ;
 Raymond Simard (1958-), homme politique canadien ;
  ;
 Serge Simard (1950-), homme politique québécois ;
 Sylvain Simard (1945-), homme politique, professeur de littérature et écrivain québécois ;
 Télesphore Simard (1863-1924), homme politique de l'Abitibi, au Québec (Canada) et arpenteur.

Toponyme 

Simard, commune française, située dans le département de Saône-et-Loire et la région Bourgogne-Franche-Comté ;
Lac Simard, plan d'eau de la municipalité de Laforce, dans la MRC de Témiscamingue, dans la région administrative de Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Lac Simard, un plan d'eau du réservoir Gouin, dans le territoire de la ville de La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.